Женихи:
 Женихи — первоначальное название пьесы Н. В. Гоголя «Женитьба»
 «Женихи, или Век живи и век учись» — комедия Фёдора Иванова (1808 год)
 Женихи () — стихотворная комедия чешского драматурга Симона Махачека (1799—1846)
 Женихи — оперетта Исаака Дунаевского (1920-е годы)
 Женихи — комедия осетинского драматурга Ашаха (Асахмета Инусовича) Токаева (1910-1994). Ставилась в Московском академическом театре сатиры

Фильмы 
 Женихи — комедийный фильм, режиссёр Герман Кугельштад
 Женихи — драматический фильм, режиссёр Эрманно Ольми
 Женихи — документальный фильм Виктора Хотинова, получивший в 1969 году первый приз Всесоюзного фестиваля телефильмов в Ленинграде
 Женихи (укр. Женихи) — художественный фильм, режиссёр Станислав Клименко)

Примечания